Gunaratne ist der Familienname folgender Personen:

 Saliya Gunaratne (* 1988), australischer Badmintonspieler
 Vishmi Gunaratne (* 2005), sri-lankische Cricketspielerin
 Wellala Hettige Chathura Gunaratne (* 1982), sri-lankischer Fußballspieler